Fani steht für:

 Fani (Insel), unbewohnte Insel des indonesischen Archipels Raja Ampat
 Zyklon Fani, tropischer Wirbelsturm (Frühjahr 2019)

Fani ist der Familienname folgender Personen:
 Amedeo Fani (1891–1974), italienischer Politiker
 Leonora Fani (* 1954), italienische Schauspielerin
 Mohammad Abu Fani (* 1998), israelischer Fußballspieler
 Razeq Fani (1943–2007), afghanischer Schriftsteller
 Rotimi Fani-Kayode (1955–1989), nigerianisch-britischer Fotokünstler und Aktivist
 Skender Fani (* 1940), österreichischer Spielerberater
 Sofian El Fani (* 1974), tunesischer Kameramann

Siehe auch:
 Fanni
 Fanny